chochoł – słomiana otulina krzewu
 Chochoł – postać fantastyczna z utworu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”
 Chochoł piżmowy lub wychuchol ukraiński – ssak z rzędu Soricomorpha
 chochoł – wzniesienie w Górach Stołowych (Zaworach)
 chochoł – popularne określenie jednego z błędów logicznych.
 Chochoł – polski symbol bożonarodzeniowy, zastąpiony choinką w XIX w.

Zobacz też:
 Chochół
 Chochoły
 Chochołów